Le mot Hex peut est une formule magique, généralement aux fins malveillantes, comme une malédiction. Le terme est dérivé du mot allemand Hexe qui désigne une sorcière. Il peut indiquer :
 Hex, un jeu de société combinatoire abstrait ;
 Hex, un film réalisé par Leo Garen, de 1973 ;
 Hex, un album du groupe Bigelf ;
 Hex, un album du groupe Bark Psychosis ;
 Hex, un jeu de rôle publié en 2006 par Studio Mammouth, se déroulant dans un  mystique ;
 HEX, un format de fichier.

Chimie 

 Hex, abréviation pour , une substance chimique sécrétée par les bébés<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Eva|nom1=Mishor|prénom2=Daniel|nom2=Amir|prénom3=Tali|nom3=Weiss|prénom4=Danielle|nom4=Honigstein|auteur5=Ethan Livne|auteur6=Shiri Karagash|auteur7=Aharon Ravia|auteur8=Aharon Weissbrod|auteur9='als.|titre=Sniffing the human body volatile hexadecanal blocks aggression in men but triggers aggression in women|périodique=Science Advances|volume=7|numéro=47|date=19 Nov 2021|pmid=34797713|pmcid=PMC8604408|doi=10.1126/sciadv.abg1530|lire en ligne=https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg1530|consulté le=2021-12-03|pages=eabg1530}}</ref>

 Toponyme 
 Hex (en néerlandais Heks), village belge de la province de Limbourg.

 Sigle 
HEX est un sigle qui peut désigner :
 , des rayons X très puissants, avec des énergies typiques de 80-1000 keV (1 MeV), soit environ un ordre de grandeur de plus que les rayons X classiques.

 Voir aussi 
 Jonah Hex, un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics
 Château de Hex
 Hex - the Legend of the Towers, une attraction du parc Alton Towers
 Hex : La Malédiction, une série télévisée
 Hex (Or Printing in the Infernal Method)'', un album du groupe Earth

Notes et références